AACG steht für:

 Acute Angle Closure Glaucoma, siehe Glaukom
 American Association for Crystal Growth
 Art Alliance for Contemporary Glass
 Asian American Commerce Group

AACG